Zakrzów [] heißen folgende Orte in Polen:

Stadtteile:
 Zakrzów (Breslau), Siedlung im Breslauer Stadtteil Psie Pole (Hundsfeld)
 Zakrzów (Opole) (Sakrau), Stadtteil von Opole (Oppeln)
 Zakrzów (Tarnobrzeg), Siedlung in Tarnobrzeg, Woiwodschaft Karpatenvorland

Dörfer usw.:
 Sakrau (Gogolin) (poln. Zakrzów), Dorf in der Gemeinde Gogolin, Powiat Krapkowicki, Woiwodschaft Oppeln
 Sakrau (Groß Neukirch) (poln. Zakrzów), Dorf in der Gemeinde Groß Neukirch (Polska Cerekiew), Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Woiwodschaft Oppeln
 Zakrzów (Białaczów), Dorf in der Gemeinde Białaczów, Powiat Opoczyński, Woiwodschaft Łódź
 Zakrzów (Klimontów), Dorf in der Gemeinde Klimontów, Powiat Sandomierski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Zakrzów (Kotla) (Sakrau), Dorf in der Gemeinde Kotla (Kuttlau), Powiat Głogowski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Zakrzów (Łaziska), Dorf in der Gemeinde Łaziska, Powiat Opolski, Woiwodschaft Lublin
 Zakrzów (Łęczna), Dorf in der Gemeinde Łęczna, Powiat Łęczyński, Woiwodschaft Lublin
 Zakrzów (Niepołomice), Dorf in der Gemeinde Niepołomice, Powiat Wielicki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Zakrzów (Oksa), Dorf in der Gemeinde Oksa, Powiat Jędrzejowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Zakrzów (Oława) (Sackerau), Dorf in der Gemeinde Oława (Ohlau), Powiat Oławski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Zakrzów (Pińczów), Dorf in der Gemeinde Pińczów, Powiat Pińczowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Zakrzów (Skalbmierz), Dorf in der Gemeinde Skalbmierz, Powiat Kazimierski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Zakrzów (Środa Śląska) (Seedorf), Dorf in der Gemeinde Środa Śląska (Neumarkt in Schlesien), Powiat Średzki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Zakrzów (Stryszów), Dorf in der Gemeinde Stryszów, Powiat Wadowicki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Zakrzów (Twardogóra), Weiler in der Gemeinde Twardogóra (Festenberg), Powiat Oleśnicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Zakrzów (Wojnicz), Dorf in der Gemeinde Wojnicz, Powiat Tarnowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Zakrzów (Ziębice), Dorf in der Gemeinde Ziębice (Münsterberg), Powiat Ząbkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien